

Geografia

Niemcy 
 Trogen – dzielnica gminy Bad Feilnbach w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rosenheim
 Trogen – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Hof

Szwajcaria 
 Trogen – gmina w kantonie Appenzell Ausserrhoden
 Trogen – gmina w kantonie Nidwalden

Zobacz też 
 Troge